Євген Кафельников був чинним чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Горана Іванішевича з рахунком 7–6(7–2), 7–6(7–5).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1998
Кубок Кремля